Ftm eller FTM kan syfta på: 
 
 FtM – en kvinna-till-man-transperson som registrerades som flicka vid födseln, men har en manlig könsidentitet, från engelska Female-to-male, se transman
 (FTM – ett system för att manuellt kunna fokusera en kamera som är i autofokusläge, från engelska Full time manual, se konstant manuell fokusering